In der Saison 1989/90 der 2. Bundesliga erreichten Hertha BSC und die SG Wattenscheid 09 den Aufstieg in die Bundesliga. Der 1. FC Saarbrücken scheiterte in den Relegationsspielen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Aufstieg 
Hertha BSC kehrte nach dem Abstieg 1980 und dem zwischenzeitlichen Absturz in die Oberliga wieder in die Bundesliga zurück. Wattenscheid schaffte zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg.

Abstieg 
Mit Kassel und Unterhaching mussten zwei Neulinge gleich wieder den Weg ins Amateurlager antreten. Außerdem stiegen Bayreuth und Aachen ab. Bayreuth und Kassel haben bis heute (2022) den Wiederaufstieg in  die 2. Bundesliga nicht geschafft.

Torschützenliste 
Bester Torjäger der Saison war Maurice Banach aus Wattenscheid mit 22 Toren.

Relegation 
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga VfL Bochum und der Dritte der 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken aufeinander.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger

Quellen 
Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1990, Olympia-Verlag GmbH, 
Fußball-Woche: Jahrgänge 1989–1990, Fußball-Woche Verlags GmbH, 

1989 90
Fußballsaison 1989/90